Le qualificazioni del singolare  dell'Austrian Open 1997 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Austrian Open 1997 prevedevano 48 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Frédéric Fontang (secondo turno)
 David Rikl (Qualificato)
 Sebastián Prieto (Qualificato)
 Joaquín Muñoz Hernández (Qualificato)
 Gerald Mandl (ultimo turno)
 Daniel Orsanic (Qualificato)

 Igor Sarić (secondo turno)
 Germán López (secondo turno)
 Bertrand Madsen (ultimo turno)
 Adolf Musil (ultimo turno)
 Werner Eschauer (Qualificato)
 Werner Eschauer (secondo turno)

Qualificati 

 Werner Eschauer
 David Rikl
 Sebastián Prieto

 Joaquín Muñoz Hernández
 Thomas Schiessling
 Daniel Orsanic

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1997
ATP Tour 1997